La Haciendita bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 La Haciendita (Dolores Hidalgo) im Bundesstaat Guanajuato
 La Haciendita (Guanajuato) im Bundesstaat Guanajuato
 La Haciendita (Ocampo) im Bundesstaat Guanajuato
 La Haciendita (Salamanca) im Bundesstaat Guanajuato
 La Haciendita (Ayutla de los Libres) im Bundesstaat Guerrero
 La Haciendita (Chilpancingo de los Bravo) im Bundesstaat Guerrero
 La Haciendita (Ocuilan) im Bundesstaat México
 La Haciendita (Tenango del Valle) im Bundesstaat México
 La Haciendita (Nuevo León) im Bundesstaat Nuevo León
 La Haciendita (Querétaro) im Bundesstaat Querétaro
 La Haciendita (Banderilla) im Bundesstaat Veracruz
 La Haciendita (Xalapa) im Bundesstaat Veracruz
 La Haciendita (Zacatecas) im Bundesstaat Zacatecas